Рибера-Альта () — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.

Муниципалитеты 
 Андосилья
 Асагра
 Каркар
 Лодоса
 Марсилья
 Перальта
 Сан-Адриан
 Сартагуда
 Сесма
 Фальсес
 Фунес

 

Районы Наварры